Wistron Corporation — крупная тайваньская компания по проектированию и производству электронных устройств. Компания занимает 500 место в списке Fortune Global 500 за 2011 год.

История 

Компания возникла как производственное подразделение Acer Inc., но в 2000 году выделилась в самостоятельную компанию.

29 апреля 2008 года совет директоров Wistron одобрил планы покупки мощностей по производству мониторов у компании Lite-On Technology Corporation.

В июле 2011 года Wistron и Microsoft достигли соглашения о том, что Wistron будет выплачивать Microsoft лицензионные отчисления за использование в своих продуктах платформ Chrome и Android. В сентябре 2011 года Wistron подписала соглашение о патентных отчислениях с компанией Intellectual Ventures.

Компания сегодня 

В Wistron работает более 50 тыс. человек по всему миру. В качестве ODM-производителя Wistron разрабатывает продукты для других компаний для продажи под их собственными брендами. Wistron фокусируется на продуктах в области информационных и коммуникационных технологий, включая ноутбуки, десктопы, серверы, хранилища данных, ЖК-телевизоры и портативные устройства. Wistron предоставляет разнообразные технологические услуги по проектированию, производству и послепродажному сервисному обслуживанию и подгонке под специфические требования заказчиков.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт компании
 Wistron expected to ship seven million notebooks in 3Q09

Компании Тайбэя
Производители электроники Тайваня
Производители компьютеров